SBD steht für:

 Saab Bofors Dynamics, schwedisches Rüstungsunternehmen, siehe Saab Dynamics
 Salomonen-Dollar, als Währungscode nach ISO 4217
 San Bernardino International Airport (IATA-Code)
 Schottky barrier diode, siehe Schottky-Diode
 Service Brake Deceleration, eine Betriebsbremsablaufkurve, siehe ETCS-Bremskurven #SBD
 Douglas SBD (Scout Bomber Douglas), ein Kampfflugzeug der US-Marine
 Steem Dollar, eine Kryptowährung, siehe Steemit #Steem Dollar

Abkürzung